Ранчо Марипоса има више значења:

 Ранчо Марипоса (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Марипоса (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику